Nuclear Research and consultancy Group
Nieuw Republikeins Genootschap